Синшань (Хэган) (兴山) — район городского подчинения городского округа Хэган провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Синшань (Ичан) (兴山) — уезд городского округа Ичан провинции Хубэй (КНР).